Ахриев — ингушская фамилия. Известные носители:
 Ахриев, Габерт Темуркович (1875—1933) — полковник русской кавалерии.
 Ахриев, Гапур Саидович (1890—1920) — руководитель борьбы за установление Советской власти на Северном Кавказе.
 Ахриев, Нуреддин Габертович (1904-1987) — ингушский энциклопедист, филолог-арабист, переводчик, историк-востоковед и офицер РККА, прошедший всю войну (1941-1945 гг.). 
 Ахриев, Рашид Чахович (1895—1942) — первый лётчик из народов Северного Кавказа, первый летчик Таджикистана. Сын Ч. Э. Ахриева.
 Ахриев, Темурко Мисостович (1840—1878) — полковник русской кавалерии.
 Ахриев, Хаджи-Бекир Бачиевич (1895—1940) — скульптор, один из первых профессиональных художников Ингушетии.
 Ахриев, Чах Эльмурзиевич (1850—1914) — российский юрист, первый ингушский этнограф, краевед и просветитель.